|-
| 147201 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147202 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147203 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147204 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147205 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147206 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147207 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147208 - || 2002 WE || 18 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147209 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147210 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147211 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147212 - ||  || 25 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147213 - ||  || 28 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147214 - ||  || 28 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147215 - ||  || 30 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147216 - ||  || 1 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147217 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147218 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147219 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147220 - ||  || 7 decembrie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 147221 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147222 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147223 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147224 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147225 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147226 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147227 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147228 - ||  || 8 decembrie 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 147229 - ||  || 9 decembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147230 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147231 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147232 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147233 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147234 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147235 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147236 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147237 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147238 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147239 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147240 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147241 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147242 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147243 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147244 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147245 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147246 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147247 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147248 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147249 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147250 - ||  || 11 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 147251 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147252 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147253 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147254 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147255 - ||  || 14 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147256 - ||  || 4 decembrie 2002 || Kitt Peak || 
|-
| 147257 - ||  || 4 decembrie 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 147258 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147259 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147260 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147261 - || 2002 YQ || 27 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147262 - || 2002 YV || 27 decembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 147263 - ||  || 28 decembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 147264 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147265 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147266 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147267 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147268 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147269 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147270 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147271 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147272 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147273 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147274 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147275 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147276 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147277 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147278 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147279 - ||  || 30 decembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 147280 - ||  || 30 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147281 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 147282 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147283 - ||  || 1 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147284 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147285 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147286 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147287 - ||  || 4 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147288 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147289 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147290 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147291 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147292 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147293 - ||  || 7 ianuarie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 147294 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147295 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147296 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147297 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147298 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147299 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 147300 - ||  || 5 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-